Линда — исчезнувший посёлок в Первомайском районе Томской области. Входил в состав Новомариинского сельского поселения. Упразднён в 2004 году.

История 
Основан в 1906 г. В 1926 году состоял из 62 хозяйств. В составе Калиновского сельсовета Зачулымского района Томского округа Сибирского края.

Население 
По переписи 1926 г. в поселке проживало 232 человека (121 мужчина и 111 женщин), основное население — эсты.

Примечания 

Эстонские поселения вне Эстонии
Исчезнувшие населённые пункты Томской области